Amy − imię żeńskie

 Geografia 
 Amy − miejscowość i gmina we Francji, w regionie Pikardia, w departamencie Oise.

 Demonolgia
 Amy − w tradycji okultystycznej demon, upadły anioł.

 Filmy
 Amy − amerykańsko-brytyjski film dokumentalny z 2015 roku, w reżyserii Asifa Kapadia
 Amy − australijski film dramatyczny z 1997 roku, w reżyserii Nadii Tass